Vår eller Våren avser vanligen årstiden vår. Det kan också avse:

Vår eller Vár – i nordisk mytologi gudinnan över eder och de löften som män och kvinnor ger varandra.
Vår, Danmark – en herrgård i Ålborgs kommun i Danmark.

Litteratur 
Vår! – en pjäs av Alfhild Agrell, aldrig uppförd men utgiven i bokform 1889.
Våren (Undset) – en roman från 1914 av Sigrid Undset.

Musik 
Våren i De fyra årstiderna – en violinkonsert av Antonio Vivaldi från 1725.
Vårsonaten () eller Violinsonat nr 5 i F-dur (1801) av Ludwig van Beethoven.
Im Frühling –  en lied av Franz Schubert (Op. 101, nr 1, D. 882) från 1826
Printemps (Debussy) (svenska "Vår") – symfoni för orkester och piano av Claude Debussy från 1887 och 1908.
Vår (Rachmaninov) () – kör- och orkestermusik av Sergej Rachmaninov (kantat op 20 för barytonsolo) från 1902.
Vår, eller i original Frühling – en operett med musik av Franz Lehár och libretto av Rudolf Eger från 1922.

Skulpturer 
Våren (Blomberg) – en staty formgiven 1936 av Stig Blomberg för Ystad-Metall. Även kallad Fritidsflickan.
Våren (skulptur av Eric Grate) – en skulptur av Eric Grate från 1944
Våren (staty, 1995) – en skulptur av Gunvor Svensson Lundkvist från 1995

Målningar 
Våren (Botticelli) () – en målning av Sandro Botticelli från cirka 1482
Våren (Arcimboldo) – en målning av Giuseppe Arcimboldo från 1573
Våren (Westin) – en oljemålning av Fredric Westin från 1822.
Vår (Monet) () – en oljemålning av Claude Monet från 1872.
Våren (Millet) – en oljemålning av Jean-François Millet från 1868–1873.
Våren (Manet) () – en oljemålning av Édouard Manet från 1881.
Våren (Bouguereau) () – en målning av William-Adolphe Bouguereau från 1886.
Våren (prins Eugen) – en oljemålning av prins Eugen från 1891.
Vår (Alma-Tadema) () – en målning av Lawrence Alma-Tadema från 1894.
Vår (Munch) – en målning av Edvard Munch från 1899.

Se även 
Spring (olika betydelser)
Primavera (olika betydelser)